Карибский клубный чемпионат 2011 — 13-й розыгрыш турнира. Финальный этап прошёл 25—27 мая 2011 года в Гайане. Три лучшие команды по результатам турнира принимали участие в Лиге чемпионов КОНКАКАФ 2011/12.

Формат и участники 
Турнир проходил в три этапа по системе плей-офф. Победитель предыдущего розыгрыша — «Пуэрто-Рико Айлендерс» — начал турнир со второго этапа.

Примечания
  1: Клуб «Басса» снялся с соревнований до их начала. 
  1: Клуб «Бат Эстейт» снялся с соревнований до их начала.

Первый этап 
На этом этапе 14 команд были разделены на 7 пар. Каждая команда должна была сыграть 2 матча: один на своём поле и один на поле соперника.

|}
Примечания
  1:Матчи не состоялись в связи с отказом клуба «Бат Эстейт». «Тампет» прошёл в следующий круг без игры. 
  2:Матчи не состоялись в связи с отказом клуба «Басса». «Альфа Юнайтед» прошёл в следующий круг без игры.

Второй этап 
В играх на этом этапе участвовали 8 команд: 7 победителей 1-го этапа и победитель последнего розыгрыша Карибского клубного чемпионата − команда Пуэрто-Рико Айлендерс. Команды по жребию были разбиты на 4 пары, в каждой из которых прошли по 2 игры: одна на своём поле, а другая − на поле соперника.

|}

Финальный раунд

Полуфиналы

Матч за третье место

Финал 

2011